Lados puede referirse a:

 el plural de lado; 
 Lados, una población y comuna de Gironda, en Francia; o
 Lados B, álbum del cantante guatemalteco Ricardo Arjona.